Zalmoxes est un genre éteint de dinosaures ornithopodes proche des iguanodons, ayant vécu en Roumanie tout à la fin de Crétacé, au Maastrichtien, soit il y a environ entre  à  millions d'années. Il fut d'abord associé au genre Iguanodon, mais placé ensuite avec les Rhabdodon au sein de la famille des Rhabdodontidae.

Liste des espèces 
Les deux espèces identifiées sont :
  Zalmoxes robustus (Nopcsa, 1900), classée par son inventeur, le baron Franz Nopcsa von Felső-Szilvás, dans le genre Mochlodon, avant qu'il ne la reclasse lui-même en 1915 dans le genre Rhabdodon . Ce n'est qu'en 2003 que Weishampel et ses collègues l'incluent dans le nouveau genre Zalmoxes ;
  Zalmoxes shqiperorum (Weishampel, Jianu, Csiki et Norman, 2003).
Ces deux espèces ont été découvertes en Roumanie.

Un fossile attribué à Zalmoxes aff. robustus a été décrit en 1986 dans les couches fossilifères de La Neuve (Campanien supérieur), dans le Var (France).

Un jeune Zalmoxes sp. est également cité en 2006 en Autriche.

Étymologie 
Le nom de genre Zalmoxes fait référence à Zalmoxis (en grec: ), une figure religieuse de l'antiquité thrace. Le nom d'espèce robustus indique la robustesse des os fossiles de l'animal. Le nom de l'espèce shqiperorum, décrite en 2003, rappelle le nom albanais « Shqipëria » de l'Albanie.

Description 

Zalmoxes est un genre de petits dinosaures bipèdes herbivores. L'animal est assez corpulent. Sa tête a une forme triangulaire se terminant par un bec.
Z. shqiperorum est la plus grande des deux espèces, mesurant  de long pour de jeunes juvéniles, jusqu'à  pour les subadultes. Z. robustus, quant à lui, mesure de 2 à  à l'état subadulte.

Classification 
La classification phylogénétique des Rhabdodontidae établie par A. Ösi et ses collègues en 2012 montre la position de Zalmoxes en groupe-frère avec le genre Mochlodon :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithopoda
Dinosaure d'Europe
Dinosaure du Crétacé supérieur
Paléontologie en Roumanie
Taxon fossile décrit en 2003